

Niemcy 
 Karlsruhe – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Karlsruhe – rejencja w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Karlsruhe – powiat w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia

Stany Zjednoczone 
 Karlsruhe – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
 Karlsruhe (ang. Karlsruhe Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry

Inne 
 "Karlsruhe" – niemiecki krążownik lekki z okresu I wojny światowej, w służbie 1914-1914, typu Karlsruhe
 "Karlsruhe" – niemiecki krążownik lekki z okresu I wojny światowej, w służbie 1916-1919, typu Königsberg (1915)
 "Karlsruhe" – niemiecki krążownik lekki z okresu II wojny światowej, w służbie 1929-1940, typu K (Königsberg)